Józef Popek (ur. 1894) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Józef Władysław Popek (ur. 1896) – chorąży Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)

Przypisy